Серралунга () может означать:
 Серралунга-д’Альба — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео
 Серралунга-ди-Креа — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия